Tsar Kaloyan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tsar Kalojan, kommun, Razgrad, 
 Tsar Kalojan, ort, Razgrad, Obsjtina Tsar Kalojan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar